Drei Schiffe der United States Navy trugen, bzw. tragen den Namen USS Tripoli:
 USS Tripoli (CVE-64), ein Geleitflugzeugträger der Casablanca-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1959
 USS Tripoli (LPH-10), ein amphibisches Angriffsschiff der Iwo-Jima-Klasse, in Dienst von 1966 bis 1995
 USS Tripoli (LHA-7), ein amphibisches Angriffsschiff der America-Klasse, in Dienst seit 2021

Tripoli